Esgaroth, eller Sjöstaden, är en fiktiv människostad i J.R.R. Tolkiens fiktiva värld  Midgård. Staden ligger på Långsjön i Rhovanion, och är helt byggt i trä och står på träpelare som drivits ner i sjöbotten. Staden ligger söder om Erebor och öster om Mörkmården. Stadens välfärd bygger på handeln mellan människorna (vilka var ättlingar till Edain och är därmed avlägsna släktingar till Dúnedain av Gondor), alverna och dvärgarna i norra Midgård. Männen från Esgaroth exporterade mat och dryck till alverna och människorna, och importerade verktyg och vapen från dvärgarna. 

Staden var belägen på den västra sidan av sjön, norr om skogsälvens mynning i en lugn vik som bildades i skydd av en stenudde. En lång träbro anknöt staden till landet där en vaktbyggnad var stationerad. I mitten av Esgaroth låg det centrala torget, som var en rund damm ansluten till sjön genom en liten kanal. De största husen i Esgaroth låg runt detta torg, där ramper gick ner till vattnet. Runt utkanten av staden fanns bryggor och ramper som sänkts ner till vattnet.

Esgaroth är en stadsstat som alltid har varit oberoende av staden Dal i norr. Stadsstaten är en republik utan någon slags kung (och är därmed den enda republiken i hela Midgård). Stadens folk har alltid valt ut någon av de gamla och visa som sina ledare. Under år 2941 i tredje åldern attackerades staden av draken Smaug. Bard Bågskytten, som hade lärt sig om Smaugs svaghet i dennes tjocka hud vilket först hade uppmärksammats av Bilbo Bagger, använde en speciell svart pil för att kunna dräpa draken. Hela staden hade ödelagts av draken, men sedan byggdes den upp på en annan plats med en del av den skatt som Smaug hade stulit, men stadens herre försvann med en del av skatten. En del av stadens befolkning följde Bard och bosatte sig i konungariket Dal.

Som handelsfolk talade männen i Esgaroth det gemensamma språket väströna. Men sinsemellan talade de en forntida form av det, vilket var löst relaterat till, men som var relativt olikt, det forntida språket som Rohirrim talade. Tolkien "översatte" väströna till engelska för att visa släktskapet med språket som Rohirrim talade, vilket han använde från fornengelskan. Således bytte Tolkien till fornnordiska för det språk som männen talade i Esgaroth.

Externa länkar 
Tolkien Gateway
Wikia

Platser i Tolkiens värld